Le bénéfice pour le sens commun désigne la situation favorable dans laquelle se trouve une personne du fait :
de l'attribution d'un droit ( par ex : telle action s'est faite au bénéfice de...)
de la constatation de son enrichissement ( par ex : à la suite d'une action ayant entrainé un flux de recettes supérieur au flux des dépenses )

Le terme dérive du latin « beneficium »  (bene / bien et facere / faire) signifiant "bienfait".
Le mot s'est conservé jusqu'au XVII°s parallèlement à celui de " bénéfice féodal " ou "faveur" , dérivé de l'acception juridique latine .

En comptabilité 
 Le bénéfice, notion comptable ;
 Les termes d' excédent de solde positif, de résultat positif, de résultat net, de profit sont des termes réputés voisins mais dont la signification n'est pas strictement équivalente (se reporter aux définitions spécifiques).

Autres significations 
 Le bénéfice, avantage tiré d'une situation ;
 Le bénéfice, avantage que retire une personne de sa maladie, en psychologie ;
 La représentation à bénéfice dite aussi simplement « bénéfice » est une technique de rémunération des artistes en usage aux  et  siècles. Le contrat qui liait un comédien ou un chanteur à son théâtre pouvait prévoir de laisser à l'artiste, à la fin de ce contrat (généralement lors de ses adieux), le « bénéfice » de sa dernière représentation.
 Le Bénéfice, terres que les princes goths et lombards donnaient en récompense, après l'établissement des Barbares dans l'empire romain (on parle de bénéfice militaire) ;
 Le bénéfice ecclésiastique est un bien dont est pourvu un ecclésiastique catholique en raison de ses fonctions religieuses.

Notes et références